

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Meiz“ beginnt.

Meiz 



Meize 
 Meiželytė, Donalda (* 1975), litauische Journalistin und Politikerin (Seimas)

Meizo 
 Meizoz, Bernard (1927–2011), Schweizer Politiker
 Meizoz, Jérôme (* 1967), Schweizer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller